Читимача ():

 Читимача — индейский народ, коренные жители штата Луизиана, США.
 Читимача — изолированный язык, ранее распространённый среди племени читимача в штате Луизиана, США.
 Читимача — индейская резервация, расположенная в южной части штата Луизиана, США.